Inter Groclin Auto S.A. – firma motoryzacyjna, były sponsor klubu piłkarskiego Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
 Piwo Groclin Grodziskie – gatunek okolicznościowego piwa